Petrolo ima više značenja:
 Petrolo, Pistoia
 Petrolo, Roma